Джеймс П. «Джим» А́рмстронг (; ) — канадский кёрлингист, скип сборной Канады по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2010 и зимних Паралимпийских играх 2014.

До 2007 занимался «классическим» кёрлингом, с 2007 (когда пересел в инвалидное кресло вследствие автомобильной аварии в 2003) стал заниматься кёрлингом на колясках.

В 1990 ввёден в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
«Классический» кёрлинг:
 : серебро (), бронза (, ).

Кёрлинг на колясках:
 Зимние Паралимпийские игры: золото (2010, 2014).
 : золото (, , ).
 : золото (2008, 2009).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Паралимпийского комитета Канады
 Джим Армстронг: «Не нужно думать, что кёрлинг — игра пенсионеров»; Интервью ТАСС 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Паралимпийских игр по кёрлингу
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Кёрлингисты на колясках